Генис — еврейская фамилия. Известные носители:

 Генис, Александр Александрович (род. 1953) — русский и американский писатель, эссеист и литературовед, журналист, радиоведущий.
 Генис, Борис Яковлевич (Лоренцо, 1879—1940) — театральный актёр и педагог, художественный руководитель Одесского театрального училища.
 Генис, Владимир Леонидович (род. 1957) — российский историк.